Chaihe bezeichnet:

 Chaihe (Hailin) (柴河镇), Großgemeinde der Stadt Hailin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Chaihe (Zalantun) (柴河镇), Großgemeinde der Stadt Zalantun in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Chaihe (Lu) (潮河镇), Großgemeinde im Kreis Lu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chaihe (Wulian) (潮河镇), Großgemeinde im Kreis Wulian in der chinesischen Provinz Shandong
 Chaihe (Guancheng) (潮河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Guancheng in der chinesischen Provinz Henan
 Chaihe (Yinzhou) (柴河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yinzhou in der chinesischen Provinz Liaoning